Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 655 dans le monde.

 RS-655 au Brésil
 Route 655 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 655 en France